Čech je příjmení, které mohlo nebo může nosit více osobností:

 Adolf Čech (1841–1903) – český dirigent, hudební skladatel a publicista
 Antonín Čech (1860–1929) – římskokatolický kněz, litoměřický světící biskup
 Eduard Čech (1893–1960) – český matematik
 David Čech (* 1985) – český dálkový plavec
 František Čech – více různých osobností
 Jakub Čech – více různých osobností
 Ján Čech (1915–1998) – slovenský politik, poválečný funkcionář a poslanec KSS
 Jaroslav Čech (1928–2003) – hudebník a regionální historik
 Karel Čech – více různých osobností
 Ladislav Čech (1864–???) – český podnikatel a politik, poslanec říšské rady
 Leander Čech (1854–1911) – český literární historik
 Marek Čech – více různých osobností
 Martin Čech (rozcestník) – více různých osobností
 Miloš Čech (1855–1922) – český starokatolický kněz, biskup, spisovatel a publicista, bratr Svatopluka Čecha
 Oldřich Čech (ortoped) (1928–2020) – český lékař, profesor UK
 Pavel Čech (* 1968) – český malíř, grafik, autor komiksů, knižní ilustrátor
 Petr Čech (rozcestník) – více různých osobností
 Přemysl Čech – moderátor ekonomických pořadů České televize
 Roman Čech (* 1971) – slovenský lední hokejista
 Stanislav Čech (* 1954) – slovenský fotbalista
 Svatopluk Čech (1846–1908) – český spisovatel
 Thomas R. Cech (* 1947) – americký chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii
 Václav Čech (1936–2013) – český učitel
 Vítězslav Čech (1933–2016) – český a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za Levý blok
 Vladimír Čech (rozcestník) – více různých osobností
 Vlado Čech (1949–1986) – český rockový hudebník
 Vojtěch Čech, alias Jiří Sever (1904–1968) – český fotograf a chemik
 Vratislav Čech (1912–1974) – český fotbalista, reprezentant Československa
 Zdeněk Čech (* 1950) – český spisovatel a novinář
 Zdeněk Čech (* 1951) – český hokejista
 Zdirad J. K. Čech (* 1949) – český ilustrátor a grafik

 v přechýlené podobě

 Blanka Čechová (* 1980) – česká spisovatelka a právnička
 Heda Čechová (1928–2020) – česká rozhlasová a televizní hlasatelka, matka Vladimíra Čecha
 Jitka Čechová (* 1971) – česká klavíristka
 Kateřina Čechová (* 1988) – česká sportovkyně, atletka-sprinterka
 Lucie Čechová – česká herečka
 Marie Čechová (* 1937) – česká jazykovědkyně, zaměřením bohemistka, publicistka a vysokoškolská pedagožka
 Martina Čechová – česká zpěvačka
 Olga Čechová – více různých osobností
 Růžena Čechová (1861–1921) – spisovatelka a básnířka, sestra Svatopluka Čecha
 Růžena Čechová (politička) (1907–???) – česká politička, poúnorová poslankyně za KSČ
 Soňa Čechová (1930–2007) – slovenská novinářka a politická aktivistka
 Zdeňka Čechová (* 1944) – česká výtvarnice, publicistka, režisérka a pedagožka

Související články 
 Čech – více významů
 Böhm – německé příjmení podobného významu
 Cseh – maďarské příjmení podobného významu
 Český (příjmení)

Česká příjmení